Biernacice je název více míst v Polsku:

 Biernacice (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Ziębice
 Biernacice (Lodžské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Wartkowice
 Biernacice (Velkopolské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Sieroszewice